

Anno 
 654 o 654 a.C.

Codici 
 654 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Table Mountain Observatory, di Wrightwood, sulle San Gabriel Mountains, in California

Matematica 
 654 – numero